

Osoby 
 Richard Rolle (zm. 1349) − zakonnik, mistyk, teolog angielski, tłumacz Biblii, święty Kościoła anglikańskiego
 Michel Rolle (1652–1719) – francuski matematyk
 Christian Friedrich Rolle (1681–1751) – niemiecki organista i kompozytor
 Johann Heinrich Rolle (1716–1785) – niemiecki kompozytor
 Friedrich Rolle (1827–1887) – niemiecki paleontolog
 Michał Rolle (1865–1932) – polski dziennikarz, historyk i pisarz
 Józef Apolinary (Antoni Józef) Rolle (1829–1894) – polski lekarz, historyk, działacz społeczny
 Karol Rolle (1871–1954) – polski inżynier ceramik, prezydent Krakowa (1926–1931)
 Antrel Rocelious Rolle (ur. 1982) – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego
 Ahsha Dominique Rolle (ur. 1985) – amerykańska tenisistka

Miejsca 
 Rolle – szwajcarskie miasto na prawach gminy w kantonie Vaud

Inne 
 rolle – często używany synonim dla szczepu winorośli vermentino

Zobacz też 
 Rollei